

Persone 
 Francisco Sunara – canottiere uruguaiano
 Hrvoje Sunara – allenatore di calcio ed ex calciatore croato, portiere
 Ivan Sunara – ex cestista e allenatore di pallacanestro croato, fino al 1992 jugoslavo
 Rade Sunara – canottiere croato